Clearwater River kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Clearwater River, Alberta, flod, 
 Clearwater River, Alberta/Saskatchewan, flod, 
 Clearwater River, British Columbia (flod), 
 Clearwater, British Columbia, ort,

USA 

 Clearwater River (Idaho), flod,  

Robotskapade Kanadaförgreningar